Schummeln steht für:

 Schummellieschen, Kartenspiel
 Spickzettel, Zettel, der bei einer Prüfung zum Schummeln benutzt wird
 Cheat (Computerspiel), Möglichkeit, in einem Computerspiel das Spiel in einer nicht dem gewöhnlichen Spielverlauf entsprechenden Weise zu beeinflussen

Siehe auch:
 Schummel